A 2017–2018-as La liga (a szponzorok miatt lehet La Liga Santander is a neve) a spanyol labdarúgó-bajnokság 87. szezonja, mely 2017. augusztus 18-án kezdődött és 2018. május 20-án fejeződött be. A mérkőzések menetrendjét 2017. július 21-én hozták nyilvánosságra.

A címvédő a Real Madrid volt, azonban a bajnokságot a FC Barcelona csapata nyerte, ez volt a 25. bajnoki címük. A kiesők a Deportivo La Coruña, a Las Palmas és a Málaga, míg a feljutók a másodosztályból a Levante, a Girona és a Getafe. A Girona ezzel pedig történetében először jutott fel a spanyol első osztályba.

Részt vevő csapatok

Résztvevők és stadionjaik 

 	
Alavés	
Athletic Club	
Atlético de Madrid	
Barcelona	
Celta Vigo	
Deportivo La Coruña	
Eibar	
Espanyol	
Getafe	
Girona	
Las Palmas	
Leganés	
Levante	
Málaga	
Real Betis	
Real Madrid	
Real Sociedad	
Sevilla	
Valencia	
Villarreal

Stadionok

Vezetőedzők, csapatkapitányok, gyártók és mezszponzorok

Tabella

Eredmények

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2018. május 20.
Forrás: laliga.es

Helyezések fordulónként 

Source: BDFutbol

Nézők száma mérkőzésenként 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2018. január 28.
Forrás: laliga.es

Jegyzetek

Források
https://web.archive.org/web/20160725161336/http://www.laliga.es/en/news/laliga-and-santander-strike-title-sponsorship-deal
https://web.archive.org/web/20160811195331/http://www.laliga.es/en/news/the-complete-201617-fixture-list-for-each-laliga-team
http://www.footyheadlines.com/2015/09/bbva-ends-la-liga-name-sponsorship.html?m=1
https://web.archive.org/web/20160823003552/http://www.laliga.es/en/news/javier-tebas-fans-are-always-a-priority-for-laliga
https://web.archive.org/web/20161010191716/http://www.laliga.es/en/news/d-alaves-seal-promotion-whilst-leganes-and-nastic-both-win
https://web.archive.org/web/20160820231658/http://www.laliga.es/en/news/leganes-make-history-by-clinching-promotion
https://web.archive.org/web/20170120183954/http://www.laliga.es/en/news/osasuna-triumphant-in-girona-to-clinch-promotion

La Liga szezonok
spanyol 1